Ислам Рамадан:
* Рамадан, Ислам (род. 1993) — египетский велогонщик.
 Рамадан, Ислам (род. 1990) — египетский футболист.